Seiya Kishikawa (jap. , Kishikawa Seiya; * 21. Mai 1987 in Kitakyūshū) ist ein japanischer Tischtennisspieler. Er nahm 2012 zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Seit 2001 tritt Seiya Kishikawa international in Erscheinung. Bei Jugendweltmeisterschaften holte er 2003 mit Minoru Muramori und 2004 mit Jun Mizutani den Titel im Doppel und 2005 mit der japanischen Mannschaft. 2005 wurde er Jugend-Asienmeister im Mixed mit Moemi Terui.

Bei den Asienmeisterschaften der Erwachsenen erreichte Seiya Kishikawa 2007, 2009 und 2012 das Endspiel im Teamwettbewerb. Zudem kam er 2007 im Doppel und 2009 im Mixed ins Halbfinale. Seit 2003 (bis 2012) wurde er für neun Weltmeisterschaften nominiert. Mit der Mannschaft gewann er dabei 2008, 2010 und 2012 Bronze. 2009 scheiterte er im Doppel mit Jun Mizutani erst im Halbfinale.

2008 qualifizierte er sich erstmals für die Teilnahme am Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele, wo er die erste Runde überstand. 2012 wurde er nochmals über seine Weltranglistenposition nominiert. Hier scheiterte er im Viertelfinale an dem Chinesen Wang Hao.

Bei den Japanischen Meisterschaften siegte Seiya Kishikawa mit Jun Mizutani von 2006 bis 2009 und nochmals 2011 im Doppel.

Aktivitäten in Deutschland 
Seit Anfang der 2000er Jahre spielt Seiya Kishikawa bei mehreren deutschen Vereinen, beginnend in der Regionalliga, später in der Ersten und Zweiten Bundesliga:
 bis 2003: DJK SV Borussia 07 Münster (Regionalliga)
 2003–2004: DJK Germania Holthausen / heute TTC Ruhrstadt Herne (2. BL Nord)
 2004–2006: TTC Schwalbe Bergneustadt (2. BL Nord)
 2006–2007: TTC SIG Combibloc Jülich (1. BL)
 2007–2009: Werder Bremen (1. BL)
 2009–2010: Borussia Düsseldorf (1. BL)
 2010–2011: TTF Liebherr Ochsenhausen (1. BL)
 ab 2011: TTC Ruhrstadt Herne (1. BL)

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 25. Juni 2014)
  (abgerufen am 25. Juni 2014)
  (abgerufen am 25. Juni 2014)

Tischtennisspieler (Japan)
Tischtennisspieler (TTC Ruhrstadt Herne)
Tischtennisspieler (TTC Schwalbe Bergneustadt)
Tischtennisspieler (TTC Jülich)
Tischtennisspieler (Werder Bremen)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Japan)
Japaner
Geboren 1987
Mann